Турнир «NHK Trophy 2011» — четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2011—2012. Прошёл в Саппоро, Япония с 11 по 13 ноября 2011 года. Организатором турнира является Японская Ассоциация конькобежного спорта при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

События 
 На этот турнире американский фигурист Брэндон Мроз, впервые в истории официальных турниров ИСУ, исполнил прыжок четверной лутц (в короткой программе). Ранее, Международный союз конькобежцев уже официально зачёл этот прыжок, исполненный тем же Мрозом на внутреннем турнире в США (в сентябре 2011 года). В произвольной программе Мроз пытался вновь исполнить четверной лутц, но упал на выезде, в целом в программе много ошибался, и в итоге оказался на последнем месте (после короткой был третьим).

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы 

 WD = снялись с соревнований

Примечания

Ссылки 

 

2011 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Саппоро
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Ноябрь 2011 года
Спорт в Японии в 2011 году